Dit is een lijst van planetoïden 25201-25300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25201) - || 1998 SV140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25202) - || 1998 SW140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25203) - || 1998 SP143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25204) - || 1998 SP144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25205) - || 1998 SQ144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25206) - || 1998 SX145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25207) - || 1998 SY145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25208) - || 1998 SK146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25209) - || 1998 SO146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25210) - || 1998 SE147|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25211) - || 1998 SU147|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25212) - || 1998 SU149|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25213) - || 1998 SP159|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25214) - || 1998 SS162|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25215) - || 1998 SC164|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25216) Enricobernardi || 1998 TU1|| 10 oktober 1998 || Pleiade
|-
| (25217) - || 1998 TX1|| 13 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (25218) - || 1998 TZ1|| 13 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (25219) - || 1998 TM5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25220) - || 1998 TQ6|| 15 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (25221) - || 1998 TJ10|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (25222) - || 1998 TT13|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (25223) - || 1998 TT26|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (25224) - || 1998 TD27|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (25225) - || 1998 TN30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25226) - || 1998 TP30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25227) - || 1998 TQ30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25228) - || 1998 TR30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25229) - || 1998 TV30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25230) - || 1998 TT31|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25231) - || 1998 TW32|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25232) - || 1998 TN33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25233) - || 1998 TD34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25234) - || 1998 TW34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25235) - || 1998 UC3|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (25236) - || 1998 UT6|| 18 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (25237) Hurwitz || 1998 UG7|| 20 oktober 1998 || P. G. Comba
|-
| (25238) - || 1998 UJ7|| 21 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25239) - || 1998 UB8|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25240) Qiansanqiang || 1998 UO8|| 16 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25241) - || 1998 UF14|| 23 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (25242) - || 1998 UH15|| 20 oktober 1998 || R. G. Davis
|-
| (25243) - || 1998 UQ15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25244) - || 1998 UV15|| 24 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25245) - || 1998 UW18|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25246) - || 1998 UX18|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25247) - || 1998 UW19|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25248) - || 1998 UX19|| 24 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (25249) - || 1998 UV22|| 31 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (25250) - || 1998 UX23|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (25251) - || 1998 UL25|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (25252) - || 1998 UC26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (25253) - || 1998 UV29|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (25254) - || 1998 UM32|| 29 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25255) - || 1998 UX32|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (25256) - || 1998 UG34|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (25257) - || 1998 UF42|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (25258) Nathaniel || 1998 VU || 7 november 1998 || M. Tichý, J. Tichá
|-
| (25259) - || 1998 VK4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (25260) - || 1998 VN5|| 8 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (25261) - || 1998 VX5|| 11 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (25262) - || 1998 VL14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25263) - || 1998 VM16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25264) - || 1998 VP16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25265) - || 1998 VR17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25266) - || 1998 VS20|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25267) - || 1998 VH21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25268) - || 1998 VP23|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25269) - || 1998 VY23|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25270) - || 1998 VR27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25271) - || 1998 VT27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (25272) - || 1998 VK32|| 14 november 1998 || J. Broughton
|-
| (25273) Barrycarole || 1998 VN32|| 15 november 1998 || I. P. Griffin
|-
| (25274) - || 1998 VE33|| 15 november 1998 || J. Broughton
|-
| (25275) - || 1998 VF33|| 14 november 1998 || R. A. Tucker
|-
| (25276) Dimai || 1998 VJ33|| 15 november 1998 || V. Goretti
|-
| (25277) - || 1998 VR34|| 14 november 1998 || N. Kawasato
|-
| (25278) - || 1998 VD51|| 13 november 1998 || LINEAR
|-
| (25279) - || 1998 VF52|| 13 november 1998 || LINEAR
|-
| (25280) - || 1998 VY53|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (25281) - || 1998 WP || 16 november 1998 || D. K. Chesney
|-
| (25282) - || 1998 WR || 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (25283) - || 1998 WU || 17 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (25284) - || 1998 WL2|| 17 november 1998 || CSS
|-
| (25285) - || 1998 WB7|| 17 november 1998 || N. Kawasato
|-
| (25286) - || 1998 WC8|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (25287) - || 1998 WR9|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (25288) - || 1998 WM10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25289) - || 1998 WE12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25290) - || 1998 WH14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25291) - || 1998 WO16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25292) - || 1998 WQ16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25293) - || 1998 WS16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25294) - || 1998 WA17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25295) - || 1998 WK17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (25296) - || 1998 WD20|| 26 november 1998 || F. Uto
|-
| (25297) - || 1998 WW20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (25298) - || 1998 WB22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (25299) - || 1998 WX22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (25300) - || 1998 WE23|| 18 november 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten